Schützler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schützler (1860–1932), deutscher Konteradmiral (Ing.)
 Horst Schützler (* 1935), deutscher Historiker
 Werner Schützler (1902–1994), deutscher Politiker (KPD)